Мазовшани — західнослов'янське лехітське плем'я

Мазовшани — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства